Lilla Björken kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lilla Björken, Västergötland, sjö i Ulricehamns kommun,  (14,7 ha)
Lilla Björken, Västmanland, sjö i Skinnskattebergs kommun,  (8,34 ha)
Lilla Björken, Hälsingland, sjö i Ljusdals kommun,  (8 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn